Tianna Bartoletta, född Madison 30 augusti 1985, är en amerikansk friidrottare (längdhoppare, sprinter) som vunnit två VM-guld i längdhopp med tio års mellanrum och dessutom har tre olympiska guldmedaljer från 2012 och 2016 (längdhopp, stafett 4x100m).

Karriär
Bartoletta började sin karriär som kortdistanslöpare men slog igenom som längdhoppare. Hon vann överraskande VM-guld 2005 i Helsingfors på nytt personligt rekord, 6,89. Vid inomhus-VM 2006 blev hon tvåa efter ryskan Tatjana Kotova. Hon deltog även vid VM 2007 i Osaka, där hon slutade på tionde plats. 

År 2015 var Bartoletta tillbaka på allvar i längdhoppsgropen. Hon kvalade in från de amerikanska VM-uttagningarna och väl i VM gjorde hon personbästa med ett hopp på 7,14 m och därmed tog hon också guldmedaljen – 10 år efter VM-guldet i Helsingfors. Hon vann guld i längdhopp vid OS 2016 i Rio de Janeiro med 7,17 meter.

Personliga rekord 
 Längdhopp – 7,17 meter från 2016

Referenser

Webbkällor
Fakta på IAAF:s webbplats

Noter

Amerikanska kortdistanslöpare
Amerikanska längdhoppare
Världsmästare i längdhopp
Amerikanska olympiska guldmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 2012
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2012 från USA
Tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen 2012
Olympiska guldmedaljörer 2016
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2016 från USA
Tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen 2016
Idrottare i Tennessee Lady Volunteers
Alumner från University of Tennessee
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Födda 1985
Levande personer
Kvinnor